Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 17. и 19. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранио је Данијел Стол из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовао је 30 атлетичара из 19 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у бацању диска за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих бацача диска у 2022. години пре почетка првенства (15. јул 2022.), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 66,00 метара (КВ), коју су пребацила 6 такмичара, а осталих 6 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: група А у 17:05, група Б у 18:30 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 19. јула 2022. године у 18:33 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном